Lilley – parrocchia civile dell'Hertfordshire (Regno Unito)
Lilley – township della Contea di Newaygo, Michigan (Stati Uniti d'America)